La famille Bressa est une famille patricienne de Venise, originaire de Brescia, d'où elle rejoint Venise en 1652 en passant par Trévise. 
Elle fut agrégée à la noblesse vénitienne.

Les armes des Bressa se composent d'or avec une face de sinople chargée d'une colombe d'argent au milieu de deux roses ou quinze feuilles de gueules.

Sources 
 
 
 Repertorio Genealogico delle Famiglie confermate nobili e dei titolati nobili esistenti nelle provincie Venete, Francesco Schröder, Venise, 1830, typografia Alvisopoli.
 Saggio sulla Storia Civile, Politica, Ecclesiastica e sulla Corografia e Topografia degli Stati della Reppublica di Venezia ad uso della Nobile e Civile Gioventù, Ab. D. Cristoforo Tentori Spagnuolo, Venise, Éd. Giacomo Storti, 1785.

Famille noble italienne
Famille de la république de Venise
Patronyme italien